João Marcelo Dieguez Pereira (Nova Lima, 25 de fevereiro de 1992) é um administrador público, ativista social e político brasileiro, filiado ao Cidadania. É o atual prefeito de Nova Lima. Também foi vice-prefeito na cidade no mandato anterior,  entre 2017 e 2020.

Carreira política 
É líder cívico do Movimento Acredito, que tem abrangência nacional e busca a renovação política no país, e membro da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS). 

É diretor administrativo da Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig com quem a cidade de Nova Lima assinou, juntamente com o  Instituto Brasileiro de Mineração – Ibram, protocolo de intenções para implantar na cidade um projeto de diversificação econômica dentro e fora da cadeia produtiva da mineração, visando ao período posterior à exploração mineral do município (2021-2023). 

Também preside o Consórcio Mulheres das Gerais, cuja missão é planejar, fomentar e implementar ações e programas consorciados e compartilhados, de caráter emancipatório e inclusivo, respeitando as diversidades e interesses afins dos municípios consorciados, de forma colaborativa e sustentável, para a prevenção e enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres,  mandato 2021/2023.

Prefeitura de Nova Lima 
Em 2021, a Prefeitura de Nova Lima recebeu o 1° Prêmio Band Cidades Excelentes em três categorias: Destaque Nacional Desenvolvimento Econômico, entre cidades com 30 a 100 mil habitantes, por conta do Plano de Recuperação Econômica, que conduziu a economia da cidade na pandemia, visando ao estímulo aos empreendedores, o foco na vacinação e o retorno seguro ao ensino presencial.

Naturais de Nova Lima
Prefeitos de Nova Lima
Políticos de Minas Gerais
Membros do Cidadania (partido político) de Minas Gerais